Копытко — блюдо из картофеля, распространённое в кулинарии Белоруссии, Литвы и Польши.
 Копытко, Андрей Юрьевич (более известен под фамилией Левицкий; род. 1971) — украинский русскоязычный писатель и сценарист компьютерных игр.